Federació Namíbia de Futbol (del seu nom en anglès Namibia Football Association), màxima institució reguladora del futbol a Namíbia
 Federació Nigeriana de Futbol (del seu nom en anglès Nigeria Football Association), màxima institució reguladora del futbol a Nigèria
 Autòmat finit no determinista (del seu nom en anglès Nondeterministic Finite Automaton), autòmat finit amb diverses transicions possibles
 Nfa també és l'abreviatura de la nakfa, moneda d'Eritrea